Występy w europejskich pucharach angielskiego klubu piłkarskiego Liverpool.

Wykaz spotkań pucharowych

1964–2000

2001–2020

2021–

Bibliografia 
 

Liverpool F.C.
Angielskie kluby piłkarskie w europejskich pucharach